Podolí est un toponyme répandu en République tchèque

Nom de commune 
 Podolí, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Podolí, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Podolí, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín ;
 Podolí, une commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín ;
 Podolí, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Bílé Podolí, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Podolí I, une commune du district de Písek,  dans la région de Bohême-du-Sud.

Nom de quartier
 Podolí (Prague), quartier et division cadastrale de Prague
 Podolí, quartier de Bělá pod Bezdězem, dans le district de Mladá Boleslav
 Podolí (Borač), partie de la commune de Borač, dans le district de Brno-Campagne
 Podolí (Bouzov), partie de la commune de Bouzov, dans le district d'Olomouc
 Podolí, partie de la ville de Hradec nad Moravicí, dans le district d'Opava
 Podolí (Jankov), partie de la commune de Jankov, dans le district de Benešov
 Podolí (Kolinec), partie de la commune de Kolinec, dans le district de Klatovy
 Podolí (Letovice), partie de la commune de Letovice, dans le district de Blansko
 Podolí (Mělník), quartier de la ville de Mělník
 Podolí (Mnichovo Hradiště), quartier de la ville de Mnichovo Hradiště, dans le district de Mladá Boleslav
 Podolí (Mohelnice), quartier de la ville de Mohelnice, dans le district de Šumperk
 Podolí, quartier dans la commune de Mšené-lázně, dans le district de Litoměřice
 Podolí (Olbramovice), partie de la commune d'Olbramovice, dans le district de Benešov
 Podolí (Prachatice), quartier de la ville de Prachatice, dans le district de Prachatice
 Podolí II, partie de la commune de Předotice, dans le district de Písek
 Podolí (Radomyšl), partie de la commune de Radomyšl, dans le district de Strakonice
 Podolí (Ratibořské Hory), partie de la commune de Ratibořské Hory, dans le district de Tábor
 Podolí (Rožďalovice), partie de la commune de Rožďalovice, dans le district de Nymburk
 Podolí, quartier de la commune de Svijany, dans le district de Liberec
 Podolí (Telč), quartier de la ville de  Telč, dans le district de Jihlava
 Podolí (Vojkov), partie de la commune de Vojkov, dans le district de Benešov

Homonymie de localités en  Tchéquie